

Sigle 
 Cassa di Risparmio di Torino – banca italiana
 Cassa di Risparmio di Trieste – banca italiana
 Centro di ricerca per il teatro – ente teatrale italiano
 Claiming Rule Team – tipologia di motocicletta da competizione che ha gareggiato tra il 2012 e il 2013 nella classe MotoGP del motomondiale
 Compagnia Radio Televisiva – emittente televisiva regionale della Sicilia
 Critical Race Theory – movimento civile antirazzista interdisciplinare statunitense, basato sulla teoria critica.
 Croix-Rouge du Tchad – società nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Ciad

Astronomia 
Crt – costellazione del Cratere

Codici 
 CRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crossett (Stati Uniti d'America)
 crt – codice ISO 639-3 della lingua iyojwa'ja chorote

Elettronica 
 CRT – tubo a raggi catodici da cathodic-ray tube (i monitor per computer erano agli inizi tutti di tipo CRT, e furono sostituiti da monitor con schermi LCD)

Informatica 
 CRT – C RunTime Library (a sua volta parte della C Standard Library)

Mineralogia 
 Crt – abbreviazione di crossite

Oftalmologia 
 CRT – Central Retinal Tickness (Spessore centrale della retina)

Note